Kolozs keresztnév
 Kolozs község Romániában, Kolozs megyében
 Kolozs megye
 Kolozs vármegye